Кубок бельгійської ліги з футболу 1974 — 2-й розіграш Кубка ліги у Бельгії. Переможцем вдруге поспіль став Андерлехт.

Груповий раунд

Група А 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал 

|}

1974
Бельгія
1974 у бельгійському спорті